BGX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bagé (Brasile)
 bgx – codice ISO 639-3 della lingua turca gagauza balcanica